Výraz vazba má mnoho významů, označujících svázanost různých věcí, a to buď v základním významu (svázání provazem či provázkem apod.), nebo v přeneseném (omezení pohybu, vzájemná závislost nebo přitažlivost, vzájemná souvislost). 

 V přírodních vědách
 Chemická vazba v chemii
 Kovalentní vazba
 Kovová vazba
 Vodíková vazba
 Iontová vazba
 Mechanická vazba v mechanice
 Skleronomní vazba
 Rheonomní vazba
 Holonomní vazba
 Neholonomní vazba
 Jednostranná vazba
 Oboustranná vazba
 Vázané oscilátory při kmitání
 Akustická zpětná vazba
 Vazba genů v genetice

 Ve společenských vědách
 gramatická vazba
 Vazba (právo) v trestním řízení
 Vazební věznice
 Slovní vazba v lingvistické syntaktice (mluvnici) 
 Meziosobní vztah:
 Citová vazba (též přilnutí, připoutání, attachment) v psychologii
 Dvojná vazba (Gregory Bateson, 1956)
 Instrumentální vazba v sociální psychologii
 Zpětná vazba (feedback) v kybernetice, regulační technice a psychologii
 360° zpětná vazba
 Vazby časového plánování

 V textilním průmyslu
 Vazby tkanin v textilu
 Vazby pletenin v textilu

 Ve stavebnictví
 Vazby krovu
 Plná vazba 
 Jalová vazba 
 Vazby zdiva
 Vazba cihelného zdiva
 Způsob pokládání obkladaček "na vazbu" 

 V polygrafickém průmyslu
 Knižní vazba
 Kroužková vazba

 V dalších významech
 Vazba (šachy) – omezení pohybu šachové figury
 Vazba – lidové, hovorové označení pro silného, fyzicky mohutného a zdatného muže

Externí odkazy